Le malto peut se référer à deux langues dravidiennes septentrionales :
 le sauria paharia ;
 le kumarbhag paharia.